Municipio de East Bend puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East Bend (condado de Yadkin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Yadkin.
 Municipio de East Bend (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.